Above Suspicion ist der Originaltitel folgender Filme:

 Gefährliche Flitterwochen, US-amerikanischer Spionagefilm von Richard Thorpe (1943)
 Ketten der Vergangenheit, US-amerikanisches Krimidrama von Stephen La Rocque (2000)